Das Benson & Hedges Masters 2000 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1999/2000, das vom 7. bis 14. Februar 2000 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 26. Austragung des Masters.

Matthew Stevens gewann das Finale gegen den Finalisten des Vorjahres, Ken Doherty mit 10:8.
Es war Stevens erster Masters-Turniersieg. Ken Doherty war im 15. Frame des Finals auf dem Weg, das 36. offizielle Maximum Break zu spielen, scheiterte jedoch an der letzten schwarzen. Mit 140 Punkten war dies das höchste Break des Turniers.

In der Wildcardrunde gewann Ali Carter mit 6:5 gegen Steve Davis. Jimmy White besiegte Marco Fu mit 6:3.

Finalrunde

Einzelnachweise 

2000
Snookerveranstaltung 2000
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent